Toteng kan syfta på följande platser:

Botswana 

 Toteng, Ngamiland, ort, 
 Toteng (ort i Northeast), 

Robotskapade Botswanaförgreningar